Opdenhoff ist der Familienname von:

 Christian Opdenhoff (1902–1975), NSDAP-Politiker und SS-Führer
 George Willem Opdenhoff (1807–1873), niederländischer Marinemaler